La Serie B NFLI 2008 è stata la sesta edizione del campionato italiano di football americano di secondo livello organizzata dalla NFL Italia, la settima con la denominazione Serie B e la quarta a 9 giocatori. In seguito al riconoscimento della FIDAF da parte del CONI è considerata un'edizione non ufficiale.

Regular season

Classifica

Divisione Centrosud - Girone Centro

Divisione Centrosud - Girone Sud

Girone Est

Girone Ovest

Playoff

VI Nine Bowl 

Il VI Nine Bowl si è disputato il 7 giugno 2008 al Campo Angelo Daneri di Chiavari. L'incontro è stato vinto dai Predatori Golfo del Tigullio sulle Aquile Ferrara con il risultato di 16 a 12.

Verdetti
  vincitori del Nine Bowl VI.

Note

Voci correlate 
 Serie A NFLI 2008
 Italian Football League 2008
 Lega Nazionale American Football 2008
 Nine League FIDAF 2008

Campionato NFLI